O Matara Sports Club é um clube de futebol com sede em Matara, Seri Lanca.

História 
A equipe compete no Campeonato Cingalês de Futebol.

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Sri Lanka